Гундікай — коса-острів в морі Лаптєвих, Росія
 Гундікай — мис на півночі Красноярського краю, море Лаптєвих, Росія
 Гундікай — півострів в Красноярському краї, Росія